Сивий — українське прізвище.

 Сивий Микола Юрійович
 Сивий Мирослав Якович
 Сивий Олександр Анатолійович

Див. також 
 Сиве волосся

Українські прізвища